

Geografia
 Isola di Santo Stefano – isola delle Isole Ponziane in Italia
 Isola Santo Stefano – isola dell'arcipelago di La Maddalena in Italia
 Isola di Santo Stefano (Stipanska) – isola facente parte dell'arcipelago di Maslinica in Croazia
 Isola di Santo Stefano (Luški otok) – isola adiacente all'isola Lunga in Croazia
 Isola di Santo Stefano (Sustipanac) – isolotto a nord-ovest della città di Slosella in Croazia

Altro
 Isola di Santo Stefano – traghetto